Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XXII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XXII. Gesetzgebungsperiode begann am 20. Dezember 2002 und endete am 29. Oktober 2006. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XXII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

22